Patilobo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Lycopus europaeus; 
 el nombre común de la planta Ranunculus repens; o
 el nombre común de la planta '''''Verbascum pulverulentum.